

Patronyme 

 Alaina Huffman (née en 1980), actrice canadienne ;
 Booker Huffman (né en 1965), catcheur américain ;
 Chad Huffman (né en 1985), joueur de baseball américain ;
 David Huffman (1945-1985), acteur américain ;
 David Albert Huffman (1925-1999), informaticien américain ;
 Evan Huffman (né en 1990), coureur cycliste américain ;
 Felicity Huffman (née en 1962), comédienne américaine ;
 Jared Huffman (1964-), homme politique américain
 Kerry Huffman (né en 1968), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Logan Huffman (né en 1989), acteur américain ;
 Marvin Huffman (1917-1983), joueur de basket-ball américain ;
 Maven Huffman (né en 1976), catcheur américain ;
 Nate Huffman (1975-2015), joueur de basket-ball américain ;
 Scott Huffman (né en 1964), athlète américain, spécialiste du saut à la perche.
 Steve Huffman, cofondateur de Reddit en 2005, avec Alexis Ohanian

Informatique 
Principe de Huffman ;
Codage de Huffman.

Homonymie de patronyme